Ohio County er navnet på tre counties i USA:

 Ohio County, Indiana
 Ohio County, Kentucky
 Ohio County, West Virginia, tidligere i Virginia